Hóp (IJsland), een lagune op IJsland.
Hóp (Vinland), een lagune op Vinland.